Le mois de messidor était le dixième mois du calendrier républicain français.

Patronyme 
 Louis-Messidor-Lebon Petitot (1794-1862) est un sculpteur français.

Toponyme 
 L'avenue de Messidor à Uccle (Bruxelles).

Autres 
 Messidor est un film franco-suisse d'Alain Tanner sorti en 1979.
 Messidor est un drame lyrique en quatre actes d'Émile Zola pour les poèmes et d'Alfred Bruneau pour la musique.
 Messidor est une maison d'édition.
 Messidor est aussi le nom d'un journal français publié à partir de .